Rapszódia, irodalmi, azon belül költészeti műfaj
 Rapszódia, klasszikus zenei műfaj

 Rapszódia (Rhapsody), 1954-es amerikai film